Hidalgo County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Hidalgo County (New Mexico)
 Hidalgo County (Texas)